Sinum — космополитный род морских моллюсков семейства натики. Раковины большинства натицид имеют шаровидную форму, но раковины видов рода Sinum несколько уплощены, некоторые настолько, что имеют форму, напоминающую человеческое ухо.

Виды 
Род включает следующие виды:

 Sinum bifasciatum (Récluz, 1851)
 Sinum concavum (Lamarck, 1822)
 Sinum cortezi Burch & Burch, 1964
 Sinum cymba (Menke, K.T., 1828)
 Sinum debile (Gould, 1853)
 Sinum delesserti (Récluz in Chenu, 1843)
 Sinum diauges Kilburn, 1974
 Sinum eximium (Reeve, 1864)
 † Sinum faviai Lozouet, 2001
  Sinum grayi G. P. Deshayes, 1843
 Sinum haliotoideum (Linnaeus, 1758)
 Sinum incisum (Reeve, 1864)
 † Sinum infirmum Marwick, 1924
 Sinum japonicum (Lischke, 1872)
 Sinum javanicum (Gray, 1834)
 Sinum keratium Dall, 1919
 Sinum laevigatum (Lamarck, 1822)
 Sinum maculatum (Say, 1831)
 † Sinum marwicki Laws, 1930
 Sinum minus (Dall, 1889)
 Sinum nanhaiense S.-P. Zhang, 2009
 Sinum neritoideum (Linnaeus, 1758)
 Sinum noyesii Dall, 1903
 Sinum perspectivum (Say, 1831)
 Sinum planulatum (Récluz, 1843)
 Sinum quasimodoides Kilburn, 1976
 Sinum sanctijohannis (Pilshry & Lowe, 1932)
 Sinum scopulosum (Conrad, 1849)
 Sinum vittatum Zhang, 2008
 Sinum zonale (Quoy & Gaimard, 1832)

В базе данных Indo-Pacific Molluscan также упоминается следующий вид:
 Sinum unifasciatus Récluz, 1843

Примечания 

 
Роды моллюсков